Église Saint-Privat peut faire référence à plusieurs églises dédiées à saint Privat de Mende :
 Cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Privat de Mende (Lozère) ;
 Église Saint-Privat de Laval-Atger (Lozère) ;
 Église Saint-Privat de Reilhac (Haute-Loire) ;
 Église Saint-Privat de Saint-Privé (Yonne).

Saint-Privat